Bürgerversorgungsanstalt, auch Bürger-Versorgungsanstalt oder Bürger-Versorgungs-Anstalt und auch Bürgerversorgungs-Anstalt, mitunter auch Bürgerversorgungshaus genannt oder kurz als Versorgungsanstalt bezeichnet, steht für

 Bürgerversorgungsanstalt (Breslau), Sanitätseinrichtung in Breslau im 19. Jahrhundert
 Katholische Bürgerversorgungs-Anstalt in Pressburg
 Bürgerversorgungsanstalt Wien, auch Wiener Bürgerversorgungsanstalt genannt
 Bürgerversorgungsanstalt (Zürich), genannt Im Berg, eine Korrektionsanstalt für Bettler und Vaganten sowie liederliche Stadtbürger an der Kronenporte